Symbol wnioskowania ∴ - używany w matematyce i logice, poprzedzający konkluzję;
 Wielokropek - znak interpunkcyjny w postaci trzech umieszczonych obok siebie kropek (…).